Le mot « météore », du grec ancien :  (« en haut » ou « qui s'élève »), désignait initialement l'ensemble des phénomènes visibles dans le ciel.

Le sens du mot a depuis évolué. Les différents sens de ce mot sont présentés ci-dessous.

Géologie et planétologie 
Un météore est la traînée lumineuse produite par l'entrée dans l'atmosphère d'un corps extraterrestre, ou météoroïde, pouvant produire, s'il ne s'est pas entièrement consumé, une ou plusieurs météorites. On en distingue deux types :
 l'étoile filante, produite par un petit météoroïde (typiquement d'une taille inférieure au millimètre, comme un grain de sable) qui se volatilise entièrement en une fraction de seconde à des altitudes supérieures à . Parmi les sources d'étoiles filantes, les comètes laissent sur leur orbite quantité de grains cométaires ; quand la Terre traverse le nuage de poussières que forme cette trace, il se produit un essaim de météores. Ces traversées ont lieu annuellement à période relativement fixe (voir la palette pluie de météores en fin de cet article) ;
 le bolide, issu d'un météoroïde ayant une magnitude de -4 ou plus. Son diamètre est de l'ordre du centimètre à quelques décimètres avant son entrée dans l'atmosphère. Pour de tels diamètres, l'objet se volatilise presque entièrement, quelques grains microscopiques finissant en chute libre. Les objets plus gros, d'autant plus rares qu'ils sont gros, se fragmentent souvent en arrivant dans les couches denses de l'atmosphère, vers  d'altitude. À partir de  d'altitude, les fragments tombent simplement en chute libre, à vitesse plus lente, et le phénomène lumineux, le « météore » proprement dit, disparaît. Ce  rend la recherche des météorites délicate — les divers vents cisaillant rencontrés, ainsi que leurs formes aérodynamiquement singulières, provoquent une dispersion des trajectoires par rapport à la traînée météorique. Les bolides sont le point focal du programme de recherche FRIPON.

Mots dérivés 
 Un météoroïde est le corps extraterrestre pénétrant dans l'atmosphère.
 Une météorite est l'objet solide d'origine extraterrestre.
 La météorologie (voir ci-dessous) vient de l'ancien sens, un météore désignait un phénomène atmosphérique.

Météorologie 
Les différents termes ci-dessous sont liés étymologiquement au sens ancien du mot :
 les électrométéores (tonnerre, foudre, aurore polaire, lumière de séisme, phénomène lumineux transitoire (farfadet, elfe, jet)) ;
 les hydrométéores (précipitations) ;
 les lithométéores (aérosols, brume sèche, tourbillon de poussière, météoroïde, etc.) ;
 les photométéores (arc-en-ciel, halo, mirage, etc).
 le terme météore n'est plus utilisé de nos jours autrement que pour désigner une étoile filante ou un bolide.

Les nuages ne sont pas un phénomène que l'on peut appeler météore.

Notes et références 

Phénomène atmosphérique optique